Кампо-Реаль ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Население — 4150 жителей. Город известен производством и продажей оливок, а также сыров. Достопримечательность — церковь, ранее принадлежавшая ордену храмовников.

Население

Примечания

Ссылки 

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида